Spruce Grove Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Spruce Grove Township (Becker County, Minnesota)
 Spruce Grove Township (Beltrami County, Minnesota)